

События 
 9 октября — в ходе Семилетней войны город Берлин капитулировал перед русским корпусом под началом генерала графа З. Г. Чернышёва.
 1760—1820 — Король Великобритании Георг III.
 Роберт Клайв вернулся в Англию, купил место в парламенте и был с восторгом встречен в свете. Георг сделал его бароном Плесси.
 1760—1762 — Царь Картли Теймураз II вёл переговоры с Россией об оказании помощи Картли для похода на Иран и обороны от дагестанцев.
 1760—1779 — Правитель Ирана Керим-хан Зенд. Сначала как регент при Исмаиле III Сефевиде, затем самостоятельно. Столицей сделан Шираз.
 Против афганцев выступила армия маратхов Садашео Бхоу (двоюродного брата пешвы). Бхоу занял Дели. Он отказался от союза с Сураджем Малом и сикхами. Афганцы отрезали его от Махараштры и блокировали лагерь в Панипате.
 Английский генерал Эр Кут в сражении под Вандевашем разбил французов. Лалли с остатками войска заперся в Пондишери. Пондишери был блокирован англичанами с моря и суши.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1760 году
 28 марта — Георг Адлерспарре, военный и политический деятель Швеции, один из инициаторов свержения короля Густава IV в 1809 году (ум. 1835)
 29 мая — Луи Мишель Лепелетье де Сен-Фаржо (), маркиз, президент Парижского парламента, политик эпохи Французской революции, председатель Учредительного собрания Франции в 1790 году, автор «Плана национального воспитания» (уб.1793)
 22 августа — Лев XII, Папа Римский.
 21 сентября — Иван Иванович Дмитриев, русский поэт, баснописец, государственный деятель (ум. 1837).
 17 октября — Анри Сен-Симон — французский утопический социалист, основатель сенсимонизма (ум.1825)
 20 октября — Александр Теодор Виктор, граф де Ламет, французский политический и военный деятель, участник войны за независимость США и Великой французской революции, один ил лидеров фельянов (ум. 1829)
 23 ноября — Франсуа Ноэль (Гракх) Бабёф — французский коммунист-утопист, основатель бабувизма и организатор «Заговора равных» (ум.1797)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1760 году
 25 октября — Георг II, король Великобритании (род. 1683).

См. также